een verbastering van het woord gezel
een verwijzing naar de rang gezel in de vrijmetselerarij

Personen met de achternaam Gezelle
 Caesar Gezelle, priester en neef van Guido Gezelle
 Guido Gezelle, een Vlaamse priester en dichter, naar wie de Guido Gezelleprijs en de Guido Gezelleprijs van de stad Brugge zijn genoemd
 Nicolas Gezelle, een Belgische voetballer

Zie ook
 Gazelle (doorverwijspagina)